

Rivières d'Allemagne 
 Sulzbach, affluent de la Sarre

Communes d'Allemagne 
 Sulzbach, commune de l'arrondissement de Birkenfeld en Rhénanie-Palatinat
 Sulzbach, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Sulzbach am Main, bourg de l'arrondissement de Miltenberg en Bavière
 Sulzbach an der Murr, commune de l'arrondissement de Rems-Murr en Bade-Wurtemberg
 Sulzbach/Saar, ville de la communauté régionale de Sarrebruck dans la Sarre
 Sulzbach (Taunus), commune de l'arrondissement de Main-Taunus en Hesse

Voir aussi 
 Sulzbach-Laufen
 Sulzbach-Rosenberg